Az UTE rövidítés a következő szervezeteket jelölheti:

Kultúra
 Európai Színházi Unió (Union des Théâtres de l'Europe - UTE)
Sport
 Újpesti TE (ÚTE), sportegyesület

Lásd még
 Újpesti TE (egyértelműsítő lap)